Geranium bezeichnet:

 Storchschnäbel, eine Pflanzengattung
 (1227) Geranium, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Geranium (Restaurant), ein dänisches Restaurant